Objetividade (filosofia) — convicção de que a realidade é independente da mente
Antipsicologismo ou objetivismo lógico — convicção de que as regras da lógica são independentes da mente
Objetivismo (Ayn Rand) — sistema filosófico criado por Ayn Rand que declara o conhecimento real metafisicamente objetivo
Partido Objetivista — partido político americano defendendo a filosofia de Rand
Objetivismo (poesia) — grupo de escritores modernistas que surgiram na década de 1930

Desambiguação